Венгль, Венґль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північ від Парижа, 22 км на південний захід від Лілля, 24 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3288 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8594,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Венгль на сайті французького Національного інституту географії
 Венгль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венгль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венгль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венгль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале